Juliette Aleth est un écrivain français originaire de Saint-Servan. Sa famille a longtemps vécu à Roz-sur-Couesnon.

Œuvres

Romans 
 La Petite Fille de Bois-Joli, Maison de la Bonne Presse, 1937
 Le Cruel Rendez-vous, Maison de la Bonne Presse, 1937. Modernisé par sa fille Anne Aleth en 2005 aux éditions du Phare, Cancale.

Liens externes 
 
 

Romancière française du XXe siècle